Э́ребру () — лен, расположенный в центральной Швеции. Граничит с ленами Сёдерманланд, Вестра-Гёталанд, Даларна, Вермланд, Вестманланд и Эстергётланд. Административный центр — город Эребру.

Занимает большую часть исторической провинции Нерке, западную часть провинции Вестманланд, восточную часть провинции Вермланд, а также небольшие части провинций Вестергётланд, Эстергётланд и Даларна.

Административное деление 
Лен состоит из 12 коммун:

 Юснарсберг, центр — Коппарберг,
 Хеллефорс, центр — Хеллефорс,
 , центр — ,
 Нура, центр — Нура,
 Карлскуга, центр — Карлскуга,
 Эребру, центр — Эребру,
 Лекеберг, центр — Фьюгеста,
 Дегерфорс, центр — Дегерфорс,
 Кумла, центр — Кумла,
 Халльсберг, центр — Халльсберг,
 Лаксо, центр — Лаксо,
 Аскерсунд, центр — Аскерсунд.

Список ландсхёвдингов (губернаторов) лена 
 1634—1648 — Лейонхувуд Густав
 1648—1653 — Бунде Кристер
 1653—1658 — Сууп Густав
 1658—1676 — Лейонхувуд Абрахам
 1676—1677 — Флеминг Якоб
 1677—1680 — Рёйтеркранц Мортен
 1680—1681 — Флеминг Клас
 1681—1685 — Лилльекруна Густав
 1685—1693 — Врангель Дидрик
 1693—1706 — Фегершёльд Фромхольд
 1707—1714 — Крунъельм Саломон
 1714—1719 — Экеблад Клас
 1719—1729 — Риббинг Конрад
 1729—1739 — Врангель Эрик
 1739—1756 — Ройтерхольм Нильс
 1756—1766 — Мёрнер Адольф
 1766—1780 — Гамильтон Юн
 1772—1773 — фон Шанц Якоб Людвиг
 1780—1796 — Франк Эверт Аугуст
 1796—1801 — Гамильтон Карл Дидрик
 1801—1816 — Лёвеншёльд Соломон
 1817—1834 — Юлльденстольпе Нильс
 1835—1856 — Бергеншёльд Эрик Юхан
 1856—1876 — Океръельм Карл
 1876—1893 — Бергстрём Аксель
 1893—1904 — Сведелиус Аксель
 1904—1911 — Нурдстрём Теодор
 1911—1925 — Бергстрём Карл Юхан
 1925—1928 — Эльмквист Хеннинг
 1928—1947 — Хассельрут Брур
 1947—1960 — Ульссон Карл Юхан
 1961—1971 — Оман Вальтер
 1971—1980 — Аронссон Харальд
 1980—1989 — Улльсон Элви
 1989—1994 — Марьясин Сигвард
 1994—1995 — Эстринг Ларс (и. о.)
 1995—2004 — Энгман Йерд
 2004—2008 — Гуннарссон Сёрен
 с 2008 — Роз-Мари Фребран

Примечания

Литература

Ссылки 
 Regionförbundet Örebro 
 Regionfakta — Fakta och perspektiv om Örebro län 

Лены Швеции